Lista najdroższych samochodów Forbes – lista najdroższych samochodów świata, przygotowywana co roku przez amerykański magazyn ekonomiczny Forbes.

2012 
Najdroższe samochody według Forbes w roku 2012/2013:
 Bugatti Veyron Super Sports (2 400 000 dolarów)
 Aston Martin One-77 (1 850 000 dolarów) /ex aequo. Pagani Zonda Cinque Roadster (1 850 000 dolarów)
 Lamborghini Reventon (1 600 000 dolarów) /ex aequo. Koenigsegg Agera R (1 600 000 dolarów)
 Maybach 62 Landaulet (1 380 000 dolarów)
 Zenvo ST1 (1 225 000 dolarów)
 Hennessey Venom GT (1 100 000 dolarów)
 McLaren F1 (970 000 dolarów)
 Ferrari Enzo (670 000 dolarów)
 Pagani Zonda C12 F(667 321 dolarów)
 SSC Ultimate Aero (654 400 dolarów)

2007 
Najdroższe samochody według Forbes w roku 2007:
 Lamborghini Murciélago LP 670 SV (2 360 000 dolarów)
 Bugatti Veyron (1 160 000 dolarów)
 Pagani Zonda F (850 000 dolarów)
 Maserati MC12 (830 000 dolarów)
 Saleen S7 Twin Turbo (670 000 dolarów)
 Koenigsegg CCX (645 000 dolarów)
 Koenigsegg CCR (560 000 dolarów)
 Koenigsegg CC8S (520 000 dolarów)
 Porsche Carrera GT (480 000 dolarów)
 Maybach 62 (460 000 dolarów)
 Mercedes-Benz SLR McLaren (450 000 dolarów)
 Brabus CLS Rocket (410 000 dolarów)
 Maybach 57 (390 000 dolarów)
 Rolls-Royce Phantom (330 000 dolarów)
 Spyker C8 Double 12S (325 000 dolarów)

2006 
Najdroższe samochody według Forbesa w roku 2006:
 Bugatti 16.4 Veyron
 Pagani Zonda Roadster F C12S 7.3
 SSC Ultimate Aero
 LeBlanc Mirabeau
 Saleen S7 Twin Turbo
 Koenigsegg CCR
 Venturi Fétish
 Mercedes-Benz SLR McLaren
 Maybach 62
 Porsche Carrera GT

Przypisy 

Rankingi